BORN AGAIN est le premier album studio de l'artiste Keith Ape, sorti en 2018.

Liste des titres

Lien externe 

Album de hip-hop
Album musical sorti en 2018